Прентіс () — англомовне прізвище і топонім.

Топонім

Прентіс — місто, штат Вісконсин
 Прентіс — селище, штат Вісконсин

Прізвище
 Ден Прентіс — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника
 Прентіс Купер — губернатор штату Теннессі в 1939—1945 роках
 Натаніель Прентіс Бенкс — 24-й губернатор штату Массачусетс